Малком может означать:

Люди 
 Малком, полностью Малком Филипе Силва де Оливейра (род. 1997) — бразильский футболист, нападающий.
  (1799—1879) — американский проповедник, баптист.

Другое 
  — город в штате Айова, США.

См. также